Ganza steht für:
 Shaker (Musik)
 Ganza (Sprache) (ISO-639-3-Code gza), eine der Mao-Sprachen in Äthiopien